Гудселл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1961) — американский молекулярный биолог, кристаллограф и научный иллюстратор.
 Гудселл, Дэниел Эйрс (1840—1909) — американский методистский священник, епископ Методистской епископальной церкви (с 1888).
  (1900—1988) — австралийский гребец, чемпион мира по гребле парными вёслами (1925—1927).
  (род. 1984) — британская гребчиха, бронзовая медалистка Чемпионата мира по академической гребле в четвёрках (2005, 2006) и двойках (2009, 2011) парными вёслами.
  (род. 1932) — американский политолог, директор Центра государственного управления Виргинского политехнического университета (1986—1991).